Seniorát je víceznačný pojem:
 Seniorát – právo nejstaršího člena rodu na vládu.
 Seniorát (správní jednotka) – jednotka církevní správy (zejména v evangelických církvích)
 Seniorát (administrativní dělení Litvy) – litevsky seniūnija, administrativní jednotka v Litvě